libanesisch steht für:
 den vorderasiatischen Staat Libanon betreffend
 Libanesisch-Arabisch, ein arabischer Dialekt
 Libanesische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Libanons

Siehe auch: